Tuffnell steht für:
 Tuffnell (Saskatchewan), gemeindefreies Gebiet in Saskatchewan, Kanada

Personen:
 Frédérique Tuffnell (* 1956), französische Politikerin